Saint-Jacques kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Jacques-sur-Darnétal, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Jacques-en-Valgodemard, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Jacques-de-Thouars, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Jacques-des-Blats, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Jacques-des-Arrêts, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Jacques-de-Néhou, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Jacques-de-la-Lande, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Jacques-d'Ambur, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Jacques-d'Aliermont, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Jacques, Alpes-de-Haute-Provence, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 Saint-Jacques (ort), Québec, Lanaudière, 
 Saint-Jacques (kommun), Québec, Lanaudière, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar